Die österreichische Fußballmeisterschaft wurde 2014/15 zum 103. Mal ausgetragen. Die höchste Spielklasse ist die österreichische Tipico Bundesliga, die in dieser Saison zum 41. Mal durchgeführt und von zehn Mannschaften bestritten wurde. Diese ermittelten in vier Durchgängen den österreichischen Fußballmeister sowie die Vertreter Österreichs in den internationalen Bewerben der Saison 2015/16. Die zweithöchste Spielklasse ist die Erste Liga, die 2014/15 zum 40. Mal ausgetragen wurde.

Erste Leistungsstufe – Bundesliga 

Die Bundesliga ist die höchste Spielklasse im österreichischen Fußball und wird in der Saison 2014/15 zum 41. Mal ausgetragen und ermittelte den 103. österreichischen Fußballmeister. Als Hauptsponsor trat diese Saison erstmals der Sportwetten-Anbieter Tipico auf, weshalb die offizielle Liga-Bezeichnung Tipico-Bundesliga lautet.

Niederösterreich, Salzburg und Wien stellten je zwei Vereine, Kärnten, Oberösterreich, die Steiermark und Vorarlberg je einen. Das Burgenland und Tirol waren mit keiner Mannschaft in Österreichs höchster Spielklasse vertreten. In der Vorsaison stieg der FC Wacker Innsbruck in die Erste Liga ab, neu hinzugekommen war der SCR Altach.

Der TV-Anbieter sky Deutschland AG hat die Rechte alle Bundesligaspiele in voller Länge zu zeigen, die auf dem Kanal sky sport austria im Pay-TV ausgestrahlt werden. Der Sender zeigte nicht nur alle Spiele in Konferenzschaltung, sondern auch als Einzelspiele. Daneben hat der ORF die Rechte jeweils das „Topspiel der Runde“ als Einzelspiel – meist sonntags, bei Wochentagsrunden mittwochs – zu übertragen. Diese Regelung gilt nicht in den letzten zwei Runden, in denen alle Spiele zeitgleich ausgetragen werden müssen. Darüber hinaus darf der ORF eine 45-minütige Zusammenfassung von den restlichen vier Partien pro Runde zeigen.

Modus 

Tabellenführer
Tabellenletzter
In der Saison 2014/15 treten wie in vergangenen Jahren zehn Klubs in 36 Runden gegeneinander an. Jedes Team spielt somit jeweils zweimal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team.

Aufgrund der guten Europacup-Ergebnisse der österreichischen Mannschaften in der Saison 2013/14 verbesserte sich der ÖFB zum Ende dieser Saison auf den 14. Platz der UEFA-Fünfjahreswertung. Somit werden über Bundesliga und Cup in der Saison 2014/15 zwei Startplätze für die UEFA Champions League und drei Startplätze für die UEFA Europa League ausgespielt. Meister und Vizemeister der Bundesliga sind an der Qualifikation zur Champions League teilnahmeberechtigt und steigen dort in der 3. Qualifikationsrunde ein; die dritt- und viertplatzierten Vereine spielen in der Qualifikation zur Europa League und steigen dort in der 3. bzw. 2. Runde ein. Der Cup-Sieger nimmt am Play-Off zur Europa League teil. Sollte sich der Cup-Sieger für die Champions-League oder für die Europa League qualifizieren, also die Saison auf einem der ersten vier Plätze der Bundesliga abschließen, fällt der internationale Startplatz ab dieser Saison nicht mehr den Verlierer des Cupfinales, sondern an den Fünftplatzierten der Bundesliga.

Der Letztplatzierte der Bundesliga stieg in die zweitklassige Erste Liga ab.

Abschlusstabelle 

Aufsteiger
 Erste Liga: SV Mattersburg

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste

Punkteübersichtstabelle

Spielstätten 
Die Spielstätten sind nach Kapazität der Stadien geordnet. Rapid trug seine Heimspiele im Wiener Ernst-Happel-Stadion aus, da an der Stelle des Gerhard-Hanappi-Stadions, der ursprünglichen Heimstätte, im Herbst 2014 mit dem Bau eines neuen Stadions begonnen wurde.

Zweite Leistungsstufe – Erste Liga 

Die Erste Liga ist die zweithöchste Spielklasse im österreichischen Profifußball und wird in der Saison 2014/15 zum 40. Mal ausgetragen.
Neu in die Liga kamen der Bundesliga-Absteiger Wacker Innsbruck, sowie die beiden Relegationssieger Floridsdorfer AC und LASK Linz hinzu. Der FAC konnte sich als Meister der Regionalliga Ost gegen SV Austria Salzburg, den Sieger der Regionalliga West, durchsetzen. Der Meister der Regionalliga Mitte LASK Linz besiegte den Neunten der Erste-Liga-Saison 2013/14, den SC-ESC Parndorf.

In der Saison 2013/14 stellen Niederösterreich und die Steiermark jeweils zwei Vereine. Dazu kommt je ein Verein aus Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Wien und dem Burgenland. Kärnten ist nicht vertreten.

Wie in der Bundesliga gehören die TV-Rechte dem Sender sky Deutschland AG, der jedes Spiel in voller Länge zeigen darf. Die Ausstrahlung erfolgt über den Pay-TV-Kanal sky sport austria und im Rahmen einer Konferenzschaltung von vier Partien mit Spielbeginn um 18:30 Uhr. Ausnahme: die letzten beiden Runden, in denen alle Spiele zeitgleich ausgetragen werden müssen. Auch darf sich sky zusätzlich eine Partie aussuchen, die als „Topspiel der Runde“ als Einzelpartie am Freitag um 20:30 Uhr übertragen wird. Der ORF hat ebenfalls das Recht, das Topspiel der Runde live und in voller Länge zu übertragen. Dies erfolgt über den Sender ORF SPORT +.

Modus 

Tabellenführer
Tabellenletzter
In der Saison 2014/15 treten wie in den letzten Jahren zehn Klubs in insgesamt 36 Runden gegeneinander an. Jedes Team spielt jeweils zweimal zu Hause und zweimal auswärts gegen jedes andere Team.

Der Meister der Liga steigt in die Bundesliga auf. Die beiden Letztplatzierten müssen in die ihrer Region entsprechende Regionalliga absteigen. Die Absteiger werden durch den Meister der Regionalliga West sowie den Sieger der beiden Relegationsspiele zwischen dem Meister der Regionalliga Ost und dem Meister der Regionalliga Mitte in der Erste-Liga-Saison 2015/16 ersetzt.

Abschlusstabelle 

Aufsteiger
 Regionalliga West: SV Austria Salzburg

Qualifiziert über die Relegation
 Regionalliga Ost/Regionalliga Mitte: SK Austria Klagenfurt (Relegation zur Ersten Liga)

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste

Punkteübersichtstabelle

Spielstätten 
Die Spielstätten sind nach Kapazität der Stadien geordnet.

Dritte Leistungsstufe – Regionalliga

Modus 
Die Regionalligen Ost, West und Mitte bilden im österreichischen Fußball die dritte Leistungsstufe. Die Regionalliga Ost wird von den Vereinen des Wiener, Niederösterreichischen und Burgenländischen Fußballverbands gebildet. Die Regionalliga Mitte setzt sich aus Vereinen des Oberösterreichischen, Kärntner und Steirischen Fußballverbands zusammen. Die Regionalliga West bilden Vereine des Salzburger, Tiroler und Vorarlberger Fußballverbands.

Der Aufstiegsmodus in der Regionalliga wurde im Vergleich zu den Vorjahren geändert: Nun gibt es aus der Ersten Liga zwei Fixabsteiger, dadurch steigt ein Regionalligameister direkt auf, die beiden anderen Vereine spielen in der Relegation um den zweiten Aufstiegsplatz. In dieser Saison steigt der Meister der Regionalliga West direkt auf, während sich die Meister der beiden anderen Regionalligen um den zweiten Aufstiegsplatz in Hin- und Rückspiel duellieren. In den darauffolgenden Jahren steigt der Meister der Regionalliga Ost (2015/16), sowie der Sieger der Regionalliga Mitte (2016/17) direkt in die Erste Liga auf. Das wurde per Losentscheid vom ÖFB am 12. Mai 2014 beschlossen. Voraussetzung für einen etwaigen Aufstieg ist die Lizenzerteilung durch den Senat 5 der Bundesliga. Zweitmannschaften sind nicht berechtigt aufzusteigen.

Die Zahl der Absteiger beträgt pro Regionalliga grundsätzlich drei. Diese kann sich jedoch dann verändern, wenn einerseits der Meister nicht in die Erste Liga aufsteigt oder wenn die Abstiegsränge durch die Klasseneinteilung der Absteiger beeinflusst wird. In jedem Fall müssen jedoch die beiden Letztplatzierten die Liga verlassen.

Regionalliga Ost 

Aufsteiger
 Burgenlandliga: SV Oberwart
 1. Landesliga Niederösterreich: ASK Ebreichsdorf
 Wiener Stadtliga: FC Stadlau

Regionalliga Mitte 

Aufsteiger
 Kärntner Liga: Annabichler SV
 Oberösterreich Liga: ATSV Stadl-Paura
 Landesliga Steiermark: Deutschlandsberger SC

Regionalliga West 

Aufsteiger
 Salzburger Liga: USK Anif
 Tirol Liga: SVG Reichenau
 Vorarlberg-Liga: Schwarz-Weiß Bregenz

Relegation

Relegation zur Ersten Liga 
Aufgrund der Änderung des Aufstiegsmodus findet ab der Saison 2014/15 nur noch ein Relegationsspiel zwischen zwei der drei Regionalliga-Meister statt. Die dritte Mannschaft ist direkt zum Aufstieg in die Erste Liga berechtigt.

Da dem Gewinner der Regionalliga Ost, dem SC Ritzing, von der Bundesliga keine Lizenz erteilt wurde, nahm der SC-ESV Parndorf 1919 als Zweitplatzierter wie in den vergangenen zwei Jahren an der Relegation teil. Gegner war der Meister der Regionalliga Mitte, SK Austria Klagenfurt.

Das Hinspiel fand am 5. Juni 2015 im Heidebodenstadion in Parndorf statt, das Rückspiel am 9. Juni 2015 im Wörthersee Stadion.

|-
| colspan=7 style="text-align:left;" | Tore Hinspiel: 1:0 (26.) Mario Rasic, 1:1 (61.) Rajko Rep, 2:1 (90.+2) Gerhard Karner
|-
| colspan=7 style="text-align:left;" | Tore Rückspiel: 1:0 (26.) Patrik Eler, 1:1 (84.) Sascha Steinacher, 2:1 (85.) Christian Prawda, 3:1 (105.) Marko Dusak,  4:1 (120.) Rajko Rep
|}

Weblinks 
 Österreichische Bundesliga: Offizieller Internetauftritt 
 Österreichischer Fußball-Bund: Fußball online 
 Regionalliga Ost: Private Homepage 
 Regionalliga Mitte: Private Homepage 
 Regionalliga West: Private Homepage

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 2014/15
2014/15